Ел Естабло има више значења:

 Ел Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Естабло (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Естабло (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Естабло (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Естабло (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Естабло (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Естабло (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Естабло (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Естабло (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Естабло (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Естабло (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Естабло, Алехандро Маркокио Родригез (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Естабло (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Естабло (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Естабло, Сан Антонио (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Естабло (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Естабло, Торес (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Естабло (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Естабло, Томас Васкез Гонзалез (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Естабло (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Естабло (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Естабло (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Естабло (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Естабло (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Естабло, Агва Бланка (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естабло (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естабло (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естабло (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естабло (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естабло (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Естабло (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Естабло (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Естабло (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Естабло (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику